Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова (ВАТ) образовательное учреждение России, расположено в городе Воронеже. Готовит высококвалифицированные кадры для авиационной промышленности.

История 
История берёт своё начало от 8-ми классного училища имени Петра Первого, которое было создано в 1908 году. В 1923 году на его базе был организован Воронежский индустриальный техникум, приказом Государственного Всесоюзного авиационного объединения Народного комиссариата по военным и морским делам СССР от 26.10.1930 № 23 Воронежский индустриальный техникум реорганизован в Воронежский авиационный техникум, которому указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.06.1939 присвоено имя Героя Советского Союза В. П. Чкалова.

Литература и Кино 
Упоминается в советском фильме Мимино снятый режиссёром Георгием Данелией.

Литература 

 

Учебные заведения, основанные в 1908 году
Учебные заведения Воронежа